Алексе́й Никола́евич Краси́льников (12 октября 1909 — 26 сентября 1979) — советский дипломат.

Член ВКП(б). С 9 декабря 1943 года по 8 мая 1946 года был чрезвычайным и полномочным посланником СССР в Исландии. Верительные грамоты вручил 19 марта 1944 года.

Доктор исторических наук, профессор.

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 — 1991

Послы СССР в Исландии